Иван Анкиндинов — старообрядец поморского согласия XVIII века, славившийся у поморцев начитанностью, красноречием и строгостью жизни. 

Иван Анкиндинов родился в городе Ростове, долгое время жил в выгорецком скиту при Андрее Денисове, а затем (после 1723 года) на Печоре и Мезени у поморян. 

7 (18) декабря 1744 года он, вместе с 86-ю другими раскольниками и раскольницами, сгорел на Мезени в скиту, им самим подожжённом, вследствие нежелания сдаваться солдатам, посланным по требованию холмогорского епископа Варсонофия (Щеныкова). 

В конце сказания о пострадавших на Мезени приложена исповедь Ивана Анкидинова, которую он писал «близь сущий врат смертных».

Примечания

Литература 
 
 «Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами», т. IV, стр. 409—10 (статья Н. Я. Аристова).

Древлеправославная поморская церковь
Персоналии:Старообрядчество в России
Совершившие самосожжение